LOL – film francuski z 2008 roku
 LOL – film amerykański z 2012 roku, remake powyższego
 LOL (League of Legends) – gra komputerowa
 LOL <(^^,)> – album Basshuntera
 <LOL> – album zespołu Blog 27
 LOL – album zespołu GFriend